Osoby noszące nazwisko Harb:
 Butrus Harb – libański prawnik i polityk
 Chucrallah Harb – libański duchowny maronicki
 Janan Harb – domniemana żona króla Fahda
Inne znaczenia:
 Harb – arabskie plemię